Tirreno–Adriatico 2022 var den 57:e upplagan av det italienska etapploppet Tirreno–Adriatico. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 7 och 13 mars 2022 med start i Lido di Camaiore och målgång i San Benedetto del Tronto. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet UAE Team Emirates för andra året i rad.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Tirreno–Adriatico 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Italien